Un pont de glace est un pont constitué à partir d'eau gelée. Il peut se référer à :

Un pont de glace naturel,
Un pont de glace construit par l'homme.